I detentori del titolo erano Łukasz Kubot e Robert Lindstedt, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Kubot ha partecipato in coppia con Jérémy Chardy, mentre Lindstedt con Marcin Matkowski.

Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno battuto in finale Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (terzo turno)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
  Marcel Granollers /  Marc López (primo turno)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (secondo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinale)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Nenad Zimonjić (terzo turno)

  Robert Lindstedt /  Marcin Matkowski (secondo turno) 
  Raven Klaasen /  Leander Paes (secondo turno) 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (secondo turno) 
  Eric Butorac /  Sam Groth (terzo turno) 
  Julian Knowle /  Vasek Pospisil (secondo turno, ritirati) 
  Dominic Inglot /  Florin Mergea (quarti di finale) 
  Marin Draganja /  Henri Kontinen (primo turno) 
  Jamie Murray /  John Peers (terzo turno)

Wildcard 

  John Millman /  Benjamin Mitchell (primo turno)
  Matthew Ebden /  Matt Reid (primo turno)
  Alex Bolt /  Andrew Whittington (terzo turno)
  James Duckworth /  Luke Saville (primo turno)

  Omar Jasika /  John-Patrick Smith (secondo turno) 
  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios (primo turno) 
  Hsin-han Lee /  Ze Zhang (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Australian Open 2015
ATP World Tour 2015